Smithville (Arkansas)
Smithville (Geórgia)
Smithville (Mississippi)
Smithville (Missouri)
Smithville (Ohio)
Smithville (Oklahoma)
Smithville (Tennessee)
Smithville (Texas)

Desambiguações de topônimos